F7, F 7 eller F-7 kan syfta på:

 F-7 Sea Dart – ett amerikanskt jaktflygplan
 F-7 – ett kinesiskt jaktflygplan, se Chengdu Jian-7
 F7 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
 F 7 Såtenäs – en svensk flygflottilj Skaraborgs flygflottilj som verkat sedan 1940
 F 7 Gårds- och flottiljmuseum – ett militärhistoriskt museum beläget i Såtenäs
 Volvo F7 – en lastbil som tillverkades av Volvo Lastvagnar